Miejscowości w USA:
 Grand Junction – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Mesa
 Grand Junction – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Grand Junction – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardeman